AVS steht für:
 Address Verification System, Adressüberprüfungssystem bei Onlinebestellungen
 Adult Verification System, Zugangs- bzw. Alterskontrolle für Internetseiten
 Advanced Visualization Studio, Visualisierungs-Plugin für Winamp
 Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen
 Alpenverein Südtirol
 Alexa Voice Service, Amazons Spracherkennung
 American Vacuum Society
 Anteilsverwaltungssparkasse siehe Erste Bank
 Anti Vibre System, vibrationsdämpfendes System bei Tischtennishölzern
 Anti-Virus Software
 Apotheken-Verwaltungssystem
 Architektur verteilter Systeme verteiltes Rechnen, Multi-Prozessorsysteme
Assurance-vieillesse et survivants oder Assicurazione vecchiaia e superstiti, siehe Alters- und Hinterlassenenversicherung in der Schweiz
 Audi Valvelift System, eine Technik für variablen Ventilhub an Ottomotoren
 Audio Video Coding Standard, ein Standard in China für Mediendateien
 Auguste-Viktoria-Schule, Gymnasium in Flensburg
 Auguste Viktoria-Schule, Gymnasium in Itzehoe
 Automatische Vorwählschaltung, eine elektronische Schalthilfe für Nutzfahrzeuge des Herstellers ZF
 Average speed, Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit bei Fahrradtachos

AvS steht für:
 Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten

Avs steht für:
 Colorado Avalanche, Spitzname der amerikanischen Eishockeymannschaft

avs steht für:
 Aushiri (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Zaparo-Sprache in Peru

AVS